Patsayev bzw. Patsaev oder Pazajew bezeichnet:

 den sowjetischen Kosmonauten Wiktor Iwanowitsch Pazajew
 das Forschungsschiff Kosmonavt Viktor Patsaev
 den nach dem Kosmonauten benannten Asteroiden (1791) Patsayev
 den nach dem Kosmonauten benannten Mondkrater Patsaev (Mondkrater)